Еврокубок вызова ФИБА () — европейский клубный баскетбольный турнир, проводимый среди мужчин. Впервые был сыгран в 2002 году, под эгидой ФИБА Европа. Турнир образовался после разногласий УЛЕБ и ФИБА, являлся аналогом Кубка УЛЕБ. В 2008 году слился с Евролигой ФИБА, образовав Кубок вызова ФИБА. Считается вторым по значимости мужским турниром в системе ФИБА и четвёртым по значимости в Европе.

Названия турнира 
 2002—2003 — Кубок чемпионов ФИБА Европа ()
 2003—2005 — Кубок Европы ФИБА ()
 2005—2007 — Еврокубок вызова ФИБА ()

Победители и призёры

Самый ценный игрок финала 

Международные клубные баскетбольные соревнования